

Населені пункти та їхні частини

 Ґлінка — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлінка — село в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґлінка — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґлінка — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґлінка — частина міста Тихи в Сілезькому воєводстві
 Ґлінка — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґлінка — частина села Табожець у гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінка — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінка — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Глінка
 Глинка

Примітки